Le nom de Stassen est un nom d'origine néerlandaise ou flamande signifiant Fils de Stas (ou )

Il porté par plusieurs personnalités ici classées par ordre alphabétique :
 Ben Stassen (1959-), réalisateur belge
 Harold Stassen (1907-2001), homme politique américain.
 Jean-Philippe Stassen (1966-), auteur belge de bandes-dessinées.
 Julien Stassen (1988-), coureur cycliste belge.
 Laurence Stassen (1971-), femme politique néerlandaise.

Entreprises 
 cidres Stassen, producteur de cidre belge (Aubel).

Homonymie de patronyme
Patronyme flamand
Patronyme néerlandais